Ásana je obecný pojem pro držení těla  při cvičení  jógy, odvozený od sanskrtského slova pro "sedadlo/sezení". Zatímco mnohé z nejstarších ásan jsou posedy a postoje pro meditace, většina ásan se týká postavení pro  rovnováhu, postavení paží, břicha pro lehy. Jednotnost v pojmenování pozic je omezená, protože existuje mnoho konkurenčních škol jógy. Různí autoři nebo školy jógy mohou mít různé názvy pro stejné ásany.

Přípony 
Mnoho ásan obsahuje následující sanskrtská slova jako afixy:

Ásany

Odkazy

Reference

Související články 
 Mudra
 Seznam muder
 Pranayama
 Surya Namaskara

Externí odkazy 
 

Ásany
Sportovní seznamy